Gishuha kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gishuha (periodiskt vattendrag), Mwaro, 
 Gishuha (vattendrag i Karuzi), 
 Gishuha (vattendrag i Ruyigi), 
 Gishuha (vattendrag i Muyinga), 

Robotskapade Burundiförgreningar